Seznam divizij z zaporedno številko 21.

Seznam 
 Pehotne
 21. divizija (Združeno kraljestvo)
 21. Luftwaffe poljska divizija

 Oklepne
 21. tankovska divizija (Wehrmacht)
 21. oklepna divizija (ZDA)

 Padalske/Zračnoprevozne
 21. zračnoprevozna divizija (ZDA)
 21. padalskolovska divizija (Luftwaffe)

 Konjeniške
 21. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi